De nombreuses personnes célèbres portent le nom de William Nicholson, parmi lesquelles :

 William Nicholson (1655-1727), bibliographe anglais.
 William Nicholson (1753–1815), un chimiste
 William Nicholson, du Galloway (1783–1849), poète
 William Nicholson (1800–1872) officier de marine américain
 William Nicholson (1816–1865) ancien maire de Melbourne et Premier ministre du Victoria
 William Nicholson (1845–1918), ancien commandant en chef des forces armées britanniques
 William Nicholson (1872–1949), artiste peintre
 William Nicholson (né en 1948), écrivain
 William Nicholson, scientifique
 William "Bill" Nicholson, ingénieur du son américain nommé pour un Oscar du cinéma et de multiples Emmys
 William Nicholson (-), géologue ayant travaillé avec Richard Griffith.

Voir aussi 
 
 Bill Nicholson (1919-2004), un footballeur anglais,